Самоковски манастир може да се отнася за:

 Самоковски манастир „Покров Богородичен“ – действащ девически манастир от 18 век
 Самоковски манастир „Успение Богородично“ – недействащ манастир от 18 век